Altmark har flere betydninger:

 Altmark – et område i Tyskland.
 Altmark (skib) – et tysk militært støtteskib, der kendes fra Altmark-affæren.
 Altmark-affæren – en mindre kamphandling mellem engelske og tyske flådestyrker i Norge under 2. verdenskrig.